Kamenskoïe, ce qui signifie en russe  en pierre, peut faire référence à :

 Dnieprodzerjinsk, anciennement Kamenskoïe, ville de l'oblast de Dnipropetrovsk, en Ukraine, désormais Kamianske ;
 Kamenskoïe, centre administratif du raïon de Penjina, sur la péninsule du Kamtchatka, en Russie ;
 Kamenskoïe (avant 1945: Ak-Monaï), village de Crimée sur la côte de la mer d'Azov.